Леднице (), по-немецки Айсгруб () — деревня в Южноморавском крае в Чехии, в которой располагается одноимённый дворец князей Лихтенштейна. В 1996 году, вместе с соседним дворцом в Вальтице, он был включён в список всемирного наследия под названием Культурный ландшафт Леднице-Вальтице. В 2020 году власти Лихтенштейна официально потребовали вернуть 2 тысячи км² с городом Вальтице и деревней Ледниц.

История 

Первые упоминания о поселении относятся к 1212 году.

Поскольку Леднице первой перешла в руки княжеского дома Лихтенштейнов (это произошло в XIII веке), то её дальнейшая история была неразрывно связана с развитием и обогащением этого рода. В XVII веке там появилась летняя резиденция правящих князей Лихтенштейна. Дворец был спроектирован и сооружён архитекторами Иоганном Бернхардом Фишером фон Эрлахом, Доменико Мартинелли, и Антоном Йоханом Оспелом в барочном стиле.

В 1846—1858 годах он был перестроен в неоготическом стиле под руководством архитектора Георга Вингельмюллера. Вблизи дворца разбит английский сад, в котором расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801) на берегу реки Дие и одиночный 60-метровый минарет (1797—1804).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Населённые пункты Южноморавского края
Всемирное наследие в Чехии
Готическая архитектура Чехии
Дворцы Чехии